Октобарска награда Апатина
 Октобарска награда Бачке Паланке
 Октобарска награда Београда
 Октобарска награда Врбаса
 Октобарска награда Ђурђева, Жабаљ
 Октобарска награда Жабља
 Октобарска награда Земуна
 Октобарска награда Зрењанина
 Октобарска награда Кикинде
 Октобарска награда Крагујевца
 Октобарска награда Краљева
 Октобарска награда Куле
 Октобарска награда Лесковца
 Октобарска награда Ниша
 Октобарска награда Новог Сада
 Октобарска награда Панчева
 Октобарска награда Параћина
 Октобарска награда Пожаревца
 Октобарска награда Смедерева
 Октобарска награда Сомбора
 Октобарска награда Херцег Новог
 Октобарска награда Чачка
 Октобарска награда Шапца